Grand Junction kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Grand Junction (Colorado)
Grand Junction (Iowa)
Grand Junction (Tennessee)